Konsul eller Consul kan betegne:

 Consul – det øverste romerske embede i Republikken
 Konsul (fransk historie) – et regeringsmedlem i Frankrig mellem 1799 og 1804
 Konsul (udenrigstjenesten) – en repræsentant for et land, kan evt. være honorær